Чемпионат мира по международным шашкам среди женщин в программе блиц 2013 года прошёл 2 октября в Улан-Баторе (Монголия) в рамках женского чемпионата мира.

Арбитр — Рима Данилевичене.

Приняли участие 22 спортсменки из 8 стран, в том числе 7 международных гроссмейстеров, 5 международных мастеров и 1 мастер ФМЖД. Проводился по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени — на партию 5 минут плюс 3 секунды за каждый сделанный ход. Средний рейтинг — 1613.

Результаты 

GMIF — международный гроссмейстер

MIF — международный мастер

MFF — мастер ФМЖД

Ссылки 
http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/standen.php?taal=1&kl=29&Id=3647&jr=14

Спорт в Монголии в 2013 году
2013 год в шашках
События 2 октября
Международные спортивные соревнования в Улан-Баторе
Октябрь 2013 года
Международные соревнования по шашкам в Монголии
Чемпионаты мира в Монголии